Цзайва () — лоло-бирманский язык, распространённый в Китае (провинция Юньнань, Дэхун-Дай-Качинский автономный округ) и Мьянме (штат Качин). Число носителей около 110 тыс. чел. В Китае традиционно считается диалектом языка цзинпо.

Письменность 
В 1934 году миссионерами для языка цзайва был приспособлен алфавит Фрейзера, составленный в конце XIX века для нужд родственного языка лису. Позднее он вышел из употребления. В 1927 году другие миссионеры разработал для цзайва алфавит на латинской основе (близкий к качинскому алфавиту), но он не получил распространения.

Тона в алфавите Фрейзера обозначались знаками ꓸ	ꓹ	ꓺ	_	ꓼ	ꓽ. В старом латинском алфавите тона не обозначались.

В 1983 году в Китае была введена новая письменность для цзайва. Она включает следующие буквы:

Инициали:

Финали:

Тона на письме не обозначаются.

Примечания 

Языки Китая
Языки Мьянмы
Лоло-бирманские языки